Кардиган может относиться к:
 Кардиган — город в Уэльсе;
 Кардиган — залив в Уэльсе;
 Кардиган — замок в Уэльсе;
  — административная единица в графстве Кередигион в Уэльсе;
 Джеймс Томас Браднел, граф Кардиган — английский генерал;
 Кардиган — приталеная кофта без воротника с глубоким вырезом;
 Кардиган — разновидность породы собак Вельш-корги.